Дэвид Росс Лонсберри (; 7 февраля 1947, Гумбольдт — 4 мая 2014, Санта-Кларита) — канадский хоккеист, игравший на позиции левого нападающего; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Филадельфия Флайерз» (1974, 1975).

Игровая карьера 
В течение трёх сезонов играл за команду «Эстеван Брюинз», где в двух сезонах подряд был результативен. По окончании сезона 1965/66 присоединился к «Оклахоме-Сити Блаззерс», фарм-клубу клуба НХЛ «Бостон Брюинз», где отыграл три сезона, вызываясь при этом в НХЛ играть за «Брюинз».

По окончании сезона 1969/70 был обменян в «Лос-Анджелес Кингз», где отыграл два с половиной сезона, став основным игроком команды. В январе 1972 года был обменян в числе других игроков в «Филадельфию Флайерз», где со временем стал одним из ключевых нападающих команды, которая в 1974 и 1975 годах завоевала два Кубка Стэнли подряд.

Отыграв ещё три сезона за «Флайерз», в июне 1978 года был обменян в «Питтсбург Пингвинз», где отыграв три сезона, завершил игровую карьеру в возрасте 34 лет.

Последующая жизнь и смерть 
После ухода из спорта работал страховым агентом в Лос-Анджелесе.

Скончался 4 мая 2014 года в Санта-Кларите от рака в возрасте 67 лет.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Баффало Байзонс» (хоккей, 1940—1970)
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Умершие от рака